Кубок Інтертото 1972 () — 12-ий розіграш Кубка Інтертото, європейського футбольного турніру для клубів, які не потрапили до офіційних турнірів УЄФА. У турнірі взяли участь 32 клубів з 8 країн. Єдиного переможця турніру не визначалось і найкраща команда кожної групи на рівних зараховувалися до переможців та отримувала, окрім невеликого кубка, значну грошову винагороду. Найкращою командою турніру стала чехословацька «Нітра», яка єдина виграла усі 6 ігор.

Учасники 
Порівняно з минулим розіграшем, в турнірі також взяли участь команди з Франції. В результаті 32 команди були поділені на 8 груп по чотири клуби у кожній.

Груповий етап

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1972—1973
 Кубок володарів кубків 1972—1973
 Кубок УЄФА 1972—1973

Посилання 
 Рахунок усіх матчів на сайті mogiel.net 

Кубок Інтертото
1972 у футболі